Kremenko ili obitelj Kremenko je popularni američki crtani film za djecu svih uzrasta. Prikazuje se od 1960. godine. 
Radnja se odvija u gradu Bed Rocku u fiktivno izmiješanom kamenom dobu i dobu dinosaura.
Fred ima suprugu Wilmu i jedno dijete koje će dobiti u jednoj od 6 sezona.
Ima i "kućnog ljubimca", dinosaura.
Obitelj Kremenko stanuju odmah do obitelji Kamenko.
Važan je lik Barney Kamenko te njegova žena Betty koja je Vilmina najbolja prijateljica.
Oni će isto u jednoj od 6. sezona dobiti jedno dijete te "kućnog ljubimca", isto dinusaura.
Fred Kremenko radi kao razbijač kamenja. Samouvjeren je, voli podcjenjivati Vilmu. Strast mu je ribolov udičarenjem, kuglanje i igranje biljara. Često ispada sebičan i arogantan. Jako voli jesti rebra i jaja brontosaura.

Animirane televizijske serije
Američki filmovi